Titanic kan referere til flere forskellige ting:

 RMS Titanic – et passagerskib
 Titanic II – kopi af RMS Titanic hvis projekt startede april 2012.
 Titanic (film fra 1943)
 Titanic (film fra 1955)
 Titanic (film fra 1997) – den amerikanske spillefilm fra 1997, der handler om skibets Titanics forlis.
 Titanic (tv-serie)
 Titanic (band) − et norsk band
 Titanic (tysk satiremagasin)